Williams é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Williams (Ohio)
 Condado de Williams (Dakota do Norte)

Desambiguações de topônimos